Belcredi ist der Familienname folgender Personen:
 Belcredi (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht
 Carl Michael Belcredi (* 1939), österreichischer Journalist und Reporter
 Egbert Belcredi (1816–1894), österreichischer Politiker
 Enrico Guastone Belcredi (1907–2002), italienischer Diplomat
 Richard Belcredi (1823–1902), österreichischer Beamter und Politiker

Siehe auch:
 Ministerium Belcredi des Kaisertums Österreich unter dem Vorsitzenden der Ministerkonferenz Graf Richard Belcredi (1865–1867)